Die Canada Open 2022 im Badminton fanden vom 27. September bis zum 2. Oktober 2022 im Markin-MacPhail Centre in Calgary statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Brian Yang (Viertelfinale)
 Kevin Cordón (zurückgezogen)
 Misha Zilberman 
 Arnaud Merklé 
 Jason Ho-Shue (Viertelfinale)
 Ygor Coelho (Viertelfinale)
 Pablo Abián (3. Runde)
 Victor Svendsen (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Carolina Marín 
 Michelle Li 
 Zhang Beiwen (Viertelfinale)
 Saena Kawakami 
 Qi Xuefei (Viertelfinale)
 Natsuki Nidaira (Viertelfinale)
 Léonice Huet (2. Runde)
 Lauren Lam (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Hiroki Okamura / Masayuki Onodera 
 Vinson Chiu / Joshua Yuan (Viertelfinale)
 Ayato Endo / Yuta Takei 
 Adam Dong / Nyl Yakura (Viertelfinale)
 Jason Ho-Shue / Joshua Hurlburt-Yu (Viertelfinale)
 Takuto Inoue / Kenya Mitsuhashi 
 Shuntaro Mezaki / Haruya Nishida 
 Masato Takano / Katsuki Tamate (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Rachel Honderich / Kristen Tsai 
 Catherine Choi / Josephine Wu (Viertelfinale)
 Francesca Corbett / Allison Lee (Viertelfinale)
 Lee Chia-hsin / Teng Chun-hsun 
 Rui Hirokami / Yuna Kato 
 Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto 
 Sayaka Hobara / Hinata Suzuki (Viertelfinale)
 Inés Castillo / Paula La Torre (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Hiroki Midorikawa / Natsu Saito 
 Yujiro Nishikawa / Saori Ozaki (Viertelfinale)
 Vinson Chiu / Jennie Gai (Viertelfinale)
 Patrick Scheiel / Franziska Volkmann (2. Runde)
 Ty Alexander Lindeman / Josephine Wu (Viertelfinale)
 Misha Zilberman / Svetlana Zilberman (2. Runde)
 Ye Hong-wei / Lee Chia-hsin 
 Nicolas Nguyen / Alexandra Mocanu (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite
 Offizielle Webseite

2022
Badminton 2022
Badmintonwettbewerb in Calgary